Cerca de las estrellas puede referirse a:
 Cerca de las estrellas, sencillo de Los Pekenikes;
 Cerca de las estrellas, programa de Televisión Española sobre baloncesto.
 Cerca de las estrellas, obra de teatro